Mannbach ist ein Gewässername:
 Mannbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs nach Niederselters, Gemeinde Selters, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Mannbach (Große Dhünn), linker Zufluss der Großen Dhünn bei Hüffen, Gemeinde Wipperfürth, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen am Beginn der Große Dhünntalsperre
 Mannbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zur Glatt) an der Lautermühle, Stadtteil Dietersweiler, Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Mannbach (Lobbach), linker Oberlauf des Lobbachs bei Waldwimmersbach, Gemeinde Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mannbach (Pielmühlbach), linker Zufluss des hier noch Kagergraben genannten  Pielmühlbachs (zum Kandelbach, zur Kinsach) nach Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Mannebach
 Mannerbach